Hier volgt een lijst van grootste containerschepen in de wereld. Deze lijst bevat alle schepen die gebouwd zijn voor het transport van 13 000 twintigvoetcontainers of meer.

Opmerkingen

 De capaciteit van een containerschip wordt over de hele wereld uitgedrukt in TEU.
 Informatie over de werkelijke capaciteit kan afwijken van de cijfers die worden verstrekt door de scheepswerven en rederijen. Zo wordt er verschil gemaakt tussen de absolute capaciteit en de capaciteit bij een gemiddelde belading per container.
 IMO nummer: Dit nummer is een identificatienummer dat gedurende de hele levensduur van een schip hetzelfde blijft terwijl een scheepsnaam kan veranderen in de loop der jaren.
 De schepen bovenaan deze lijst behoren tot de ULCS; Ultra Large Container Ships

Schepen 

 
grootste containerschepen ter wereld